Угринович Олег Анатолійович (1977—2015) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Угринович Олександр Іванович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.